Накера (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 38,7 км². Население — 5643 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Web de la Localidad
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Información Turística de la población y de su entorno (Fundación Sierra Calderona)

Муниципалитеты Валенсии